Lennart Lundqvist kan avse någon av följande:
Lennart Lundquist (1933–2014), svensk statsvetare och professor
Lennart J. Lundqvist (född 1939), svensk statsvetare och professor